Sophie Sorschag (ur. 14 listopada 1998 w Villach) – austriacka skoczkini narciarska reprezentująca klub SV Villach. Olimpijka (2022), mistrzyni świata w konkursie drużynowym kobiet (2021).

Przebieg kariery 
W sezonie 2016/2017 zadebiutowała w cyklu Alpen Cup, w zawodach w Klingenthal plasując się na przełomie trzeciej i czwartej dziesiątki. W trakcie tego sezonu punkty do klasyfikacji zdobyła również w Bischofsgrün oraz w Kranju. W końcowej tabeli została sklasyfikowana na 66. pozycji.

Następny sezon również zaczęła startami w Alpen Cup. W Hinterzarten była kolejno piętnasta oraz dwudziesta pierwsza. Były to jej jedyne starty w tym cyklu w tym sezonie. W lutym 2018 zadebiutowała w FIS Cup w Villach, gdzie dwukrotnie udało jej się zdobyć punkty do klasyfikacji, plasując się pod koniec trzeciej dziesiątki. W końcowej klasyfikacji tego pucharu zajęła 105. lokatę.

Sezon 2018/2019 zaczęła od zmagań w FIS Cupie, który rozpoczynał się w Villach. Tam tylko w pierwszym konkursie udało jej się znaleźć w trzydziestce. Wywalczywszy sobie już sezon wcześniej możliwość startu w Pucharze Kontynentalnym, zadebiutowała w nim w drugiej połowie stycznia 2019 w słoweńskiej Planicy, gdzie w pierwszym konkursie stanęła na najniższym stopniu podium. Tydzień później dostała szansę debiutu w zawodach Pucharu Świata w Hinzenbach, lecz dwukrotnie nie przebrnęła kwalifikacji (w pierwszych została zdyskwalifikowana). Następnie wystąpiła w niemieckim Rastbüchl w ramach FIS Cupu, a tam dwukrotnie zajęła czwartą pozycję. Pod koniec lutego wystartowała w finałowych zawodach Pucharu Kontynentalnego rozgrywanych w Brotterode, gdzie plasowała się w czołowej dziesiątce.

W kwietniu 2022 została wykluczona ze struktur Austriackiego Związku Narciarskiego (), w związku z czym w czerwcu tego samego roku złożyła do ÖSV wniosek o możliwość zmiany reprezentacji. W kolejnych miesiącach prowadziła rozmowy w tej sprawie z kilkoma krajowymi związkami narciarskimi (między innymi estońskim, bułgarskim i szwedzkim) by ostatecznie w styczniu 2023 w Lublanie zawrzeć porozumienie z Kosowskim Związkiem Narciarskim (), na mocy którego ma reprezentować Kosowo w zawodach międzynarodowych.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty S. Sorschag na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Sorschag na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1998
Austriackie skoczkinie narciarskie
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Villach
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021